Mega steht für:

 griechische Vorsilbe, siehe Liste griechischer Präfixe#mega
 Vorsatz für Maßeinheiten mit dem Faktor eine Million, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe
 sehr große Zahl, siehe Steinhaus-Moser-Notation #Mega
 Mega (Insel), Insel vor Sumatra, Indonesien

Eigennamen:
 Mega (Automarke) des französischen Automobilherstellers Aixam
 Mega (Nutzfahrzeuge), polnischer Sattelaufliegerhersteller und Teil der Benalu-Gruppe
 Mega (Einkaufszentren) in Russland
 Mega eG, Großhandelsunternehmen in Deutschland
 Junghans Mega, Uhrenmodell
 Claas Mega, Mähdrescher-Baureihe

Mega ist der Familienname folgender Personen:
 Flo Mega (Florian Bosum; * 1979), deutscher Soul-Sänger
 Tom Mega (1951–2002), deutscher Rocksänger und Songwriter

MEGA steht für:
 Mega (Fernsehsender), chilenischer Fernsehsender
 Mischfutterhersteller aus der PHW-Gruppe
 PLC MEGA, Einkaufszentrum in Kaunas, Litauen

MEGA als Abkürzung: 
 Magnetisch-Elektrischer Getriebe-Automat, elektrisches Fahrzeuggetriebe
 Marx-Engels-Gesamtausgabe, vollständige historisch-kritische Werkausgabe
 Mega (Onlinedienst), neuseeländischer Sharehoster

Siehe auch:

Abkürzung